El término pieza hace referencia a varios artículos:

Ciencias médicas
En odontología, piezas dentarias;
en zoología, piezas bucales, conjunto de escleritos y apéndices que rodean la boca;

Arte
pieza artística u obra de arte:
pieza u obra literaria (también se llama pieza a uno de los siete géneros teatrales);
pieza gráfica, una composición visual en diseño;

Música
pieza u obra musical;
en danza, pieza de baile, composición suelta, especialmente cada uno de los movimientos de una danza (ballet) o de una obra musical;
pieza única, un concepto/práctica que se caracteriza por garantizar la legitimidad de una pieza por su sola existencia; 
pieza de carácter, término usado para la música para piano del siglo XIX;
Piezas líricas, colección de 66 piezas cortas para piano solo compuestas por Edvard Grieg.

Además
cada una de las habitaciones de una vivienda o de las divisiones de un edificio;
en carnicería, cada una de las partes del despiece o corte de carne;
en mecánica, cada una de las piezas mecánicas (las de un mecanismo o las piezas metálicas para cualquier uso elaboradas con torno o fresadora);
en ajedrez, cada una de las piezas de ajedrez;
en heráldica, la pieza es la carga geométrica de un escudo;
en cacería, una pieza de caza es el nombre que se le da a cada animal muerto.